Namco System 246 è uno sviluppo della tecnologia della PlayStation 2 come base per realizzare una scheda madre arcade. È stata impiegata nel 2001 col primo gioco Ridge Racer V. Come il Sega NAOMI, è ampiamente concesso in licenza per l'utilizzo da parte di altri produttori. Giochi come Battle Gear 3 e Capcom Fighting Evolution sono esempi di giochi arcade basati sul System 246 i quali non sono prodotti da Namco.

Specifiche tecniche

 Main CPU: MIPS III R5900 Emotion Engine 128-bit RISC operating at 294.912 MHz
 Sub CPU: MIPS II R3000A IOP with cache at 33.8688 MHz (Unlike the PSXCPU)
 Memoria: 32 MB Direct Rambus
 Grafica: "Graphics Synthesizer" operating at 147.456 MHz
 Suono: "SPU1+SPU2"
 Media: CD-ROM, DVD-ROM, Hard Drive, 64MBit 3.3V NAND FlashROM Security Dongle

Lista dei giochi System 246 / System 256 / System Super 256 / System 147

Messi in commercio
 Battle Gear 3 (Taito, 2002)
 Battle Gear 3 Tuned (Taito, 2003)
 Bloody Roar 3 (Namco / 8ing / Raizing, 2000)
 Capcom Fighting Jam (Capcom, 2004)
 Chou Dragon Ball Z (Banpresto, 2005)
 Cobra: The Arcade (Namco, 2005)
 Dragon Chronicles - Legend of The Master Ark (Namco, 2003)
 Dragon Chronicles Online (Namco, 2004)
 Druaga Online - The Story of Aon (Namco, 2006)
 Fate/unlimited codes (Capcom / Type-Moon / Cavia / 8ing, 2008)
 Getchu Play! Tottoko Hamutaro (Banpresto, 2007)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix (Banpresto, 2006)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix 2 (Banpresto, 2007)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix 2 Tokumori (Banpresto, 2008)
 Minnade Kitaeru Zennou Training (Namco, 2006)
 Mobile Suit Gundam: Gundam Vs. Gundam (Banpresto, 2008)
 Mobile Suit Gundam: Gundam Vs. Gundam Next (Banpresto, 2009)
 Mobile Suit Gundam SEED: Federation Vs. Z.A.F.T. (Capcom / Banpresto, 2005)
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny: Federation Vs. Z.A.F.T. II (Banpresto, 2006)
 Mobile Suit Gundam Z: AEUG Vs. Titans (Capcom / Banpresto, 2003)
 Mobile Suit Gundam Z: AEUG Vs. Titans DX (Capcom / Banpresto, 2004)
 Netchuu Pro Yakyuu 2002 (Namco, 2002)
 Pac-Man Battle Royale (Namco, 2011)
 Pride GP 2003 (Capcom, 2003)
 Quiz and Variety Sukusuku Inufuku 2 (Video System Co., 2004)
 Quiz and Variety Sukusuku Inufuku 2: Motto Sukusuku (Namco / AMI / Hamster, 2007)
 Quiz Mobile Suit Gundam: Tou. Senshi (Banpresto, 2006)
 Ridge Racer V: Arcade Battle (Namco, 2000)
 Sengoku Basara X Cross (Capcom / ARC System Works, 2008)
 Smash Court Pro Tournament (Namco, 2001)
 Soulcalibur II (Namco, 2002)
 Soulcalibur II Ver.D (Namco, 2003)
 Soulcalibur III Arcade Edition (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 7 (Namco, 2005)
 Taiko No Tatsujin 8 (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 9 (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 10 (Namco, 2007)
 Taiko No Tatsujin 11 (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 11 - Asian Version (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 12 (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 12 - Asian Version (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 12 - Extra Version (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 13 (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 14 (Namco, 2010)
 Technic Beat (Arika, 2002)
 Tekken 4 (Namco, 2001)
 Tekken 5 (Namco, 2004)
 Tekken 5.1 (Namco, 2005)
 Tekken 5: Dark Resurrection (Namco, 2005)
 The Battle of YuYu Hakusho (Banpresto, 2006)
 The Idolmaster (Namco, 2005)
 Time Crisis 3 (Namco, 2003)
 Time Crisis 4 (Namco, 2006)
 Vampire Night (Namco / Sega / WOW Entertainment, 2000)
 Wangan Midnight (Namco, 2001)
 Wangan Midnight R (Namco, 2002)
 Zoids Infinity (Taito, 2004)
 Zoids Infinity EX (Taito, 2005)
 Zoids Infinity EX Plus (Taito, 2006)

Non commercializzati
 Alien Sniper (Namco, 2002)
 Capcom Fighting All Stars  (Capcom, 2003)
 Samurai Surf X (Namco, 2002)
 Starblade: Operation Blue Planet  (Namco, 2002)

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco